3-й розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужчин прошёл с 17 по 29 ноября 1977 года в семи городах Японии с участием 12 национальных сборных команд. Обладателем Кубка во второй раз в своей истории стала сборная СССР.

Предыдущий розыгрыш Кубка мира должен был пройти в августе 1973 года в Чехословакии с участием восьми сборных команд, но был отменён по причине разногласий между организаторами и делегацией КНДР относительно сроков проведения турнира. Представители КНДР потребовали переноса начала розыгрыша Кубка на более поздний срок из-за позднего окончания азиатского квалификационного турнира. С этим согласилась и Международная федерация волейбола. Однако чехословацкие организаторы отказались проводить розыгрыш Кубка мира в изменённые сроки, в связи с чем турнир был отменён.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 СССР, Польша — по итогам чемпионата Европы 1977;
 Южная Корея, Китай — по итогам азиатской квалификации;
 Куба, Мексика, Канада — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1977;
 Бразилия — чемпион Южной Америки 1977;
 Египет — чемпион Африки 1976;
 Болгария, США — по приглашению ФИВБ (вместо отказавшихся от участия Румынии и Югославии).

Квалификация 
Азиатский квалификационный турнир, одновременно являвшийся квалификацией к чемпионату мира 1978, прошёл с 16 по 21 ноября 1976 года в Гонконге. Участники: Южная Корея, Китай, Индия, Гонконг.

 16 ноября: Китай — Индия 3:0 (15:3, 15:3, 15:2); Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:2, 15:6, 15:1).
 17 ноября: Китай — Гонконг 3:0 (15:2, 15:3, 15:2); Южная Корея — Индия 3:0 (15:6, 15:1, 15:3).
 18 ноября: Южная Корея — Китай 3:0 (15:10, 15:8, 15:8); Индия — Гонконг 3:1 (15:6, 15:7, 12:15, 15:11).
 19 ноября: Китай — Индия 3:0 (15:1, 15:6, 15:6); Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:2, 15:3, 15:3).
 20 ноября: Китай — Гонконг 3:0 (15:3, 15:3, 15:1); Южная Корея — Индия 3:0 (15:1, 15:5, 15:5).
 21 ноября: Южная Корея — Китай 3:0 (15:7, 15:11, 15:13); Индия — Гонконг 3:-.
  
Путёвки на Кубок мира получили две лучшие команды — Южная Корея и Китай.

Система проведения 
12 команд-участниц на первом групповом этапе были разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй групповой этап, где были разделены две группы. В финальную группу вышли по две лучшие команды из второго этапа, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 4-е. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Первый групповой этап

Группа А 
Фукуока 

 17 ноября: Бразилия — США 3:0 (15:8, 15:8, 15:7).
 18 ноября: Япония — США 3:0 (15:7, 15:9, 15:5).
 19 ноября: Япония — Бразилия 3:2 (13:15, 10:15, 15:9, 15:10, 15:5).

Группа В 
Тояма 

 17 ноября: Китай — Канада 3:0 (15:5, 15:3, 15:8).
 18 ноября: Польша — Канада 3:0 (15:13, 15:7, 15:3).
 19 ноября: Польша — Китай 3:1 (15:5, 15:8, 7:15, 15:7).

Группа С 
Саппоро 

 17 ноября: СССР — Южная Корея 3:0 (15:9, 15:12, 15:11).
 18 ноября: Южная Корея — Мексика 3:0 (15:13, 15:3, 15:7).
 19 ноября: СССР — Мексика 3:0 (15:4, 15:7, 15:7).

Группа D 
Сэндай 

 17 ноября: Куба — Болгария 3:1 (15:5, 6:15, 15:7, 15:8).
 18 ноября: Куба — Египет 3:0 (15:8, 15:1, 15:3).
 19 ноября: Болгария — Египет 3:0 (15:4, 15:1, 15:8).

Классификационный раунд за 9—12 места 
Саппоро 

 22 ноября: Мексика — Канада 3:1 (15:10, 15:4, 13:15, 15:10); США — Египет 3:0 (15:6, 15:2, 15:3).
 23 ноября: Мексика — США 3:0 (15:7, 15:8, 15:5); Египет — Канада 3:1 (15:10, 8:15, 15:12, 15:13).
 24 ноября: США — Канада 3:1 (15:11, 14:16, 15:10, 15:9); Мексика — Египет 3:0 (15:3, 20:18, 15:4).

Второй групповой этап

Группа Е 
Хиросима 

 22 ноября: Япония — Китай 3:2; Куба — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:12, 15:13).
 23 ноября: Япония — Южная Корея 3:1 (15:11, 8:15, 15:6, 15:10); Куба — Китай 3:1 (15:13, 13:15, 15:13, 15:12).
 24 ноября: Китай — Южная Корея 3:0 (15:12, 15:3, 16:14); Куба — Япония 3:2 (15:8, 7:15, 12:15, 15:7, 15:11).

Группа F 
Нагоя 

 22 ноября: Польша — Болгария 3:1 (13:15, 15:11, 15:8, 15:4); СССР — Бразилия 3:0 (15:11, 15:9, 15:10).
 23 ноября: Польша — Бразилия 3:1 (15:4, 15:0, 9:15, 15:9); СССР — Болгария 3:1 (9:15, 15:3, 15:11, 15:5).
 24 ноября: Бразилия — Болгария 3:0 (15:7, 15:10, 15:11); Польша — СССР 3:2 (15:12, 15:5, 13:15, 7:15, 15:13).

Классификационный раунд за 5—8 места 
Токио 

 27 ноября: Китай — Южная Корея 3:0 (15:9, 15:11, 15:10); Болгария — Бразилия 3:1 (12:15, 15:11, 15:5, 15:4).
 28 ноября: Китай — Бразилия 3:0 (15:8, 15:6, 16:14); Южная Корея — Болгария 3:0 (15:7, 15:8, 15:5).
 29 ноября: Бразилия — Южная Корея 3:2 (15:10, 10:15, 15:12, 11:15, 16:14); Болгария — Китай 3:1 (9:15, 15:8, 15:8, 15:9).

Финальный этап 
Токио 

 27 ноября: СССР — Куба 3:1 (14:16, 15:7, 15:2, 15:6); Польша — Япония 3:2 (15:17, 15:6, 15:11, 8:15, 15:12).
 28 ноября: СССР — Польша 3:0 (15:7, 15:9, 15:5); Япония — Куба 3:0 (15:10, 15:6, 15:6).
 29 ноября: Куба — Польша 3:0 (15:13, 15:6, 17:15); СССР — Япония 3:0 (15:6, 15:2, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Владимир Кондра, Вячеслав Зайцев, Владимир Уланов, Анатолий Полищук, Владимир Чернышёв, Александр Савин, Вильяр Лоор, Владимир Дорохов, Павел Селиванов, Олег Молибога, Фёдор Лащёнов, Фёдор Барчуков. Главный тренер — Вячеслав Платонов.

 : Минору Ивата, К.Комаки, Такаси Маруяма, Дзюнго Морита, Кацутоси Нэкода, Тэцуо Нисимото, Кацуми Ода, Микиясу Танака, Харухико Ханава, Ёсихидэ Фукао, С.Цудзиани, Кэндзи Симаока. Главный тренер — Юдзо Накамура.

 : Рауль Вильчес, Виктор Гарсия, А.Жильбер, Диего Лапера, Эрнесто Мартинес, Леонель Маршалл, Луис Овьедо, Антонио Перес, Хесус Савинье, Карлос Салас, Викториано Сармьентос, Альфредо Фигередо. Главный тренер — Жильберто Эррера Дельгадо.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Томаш Вуйтович
 Лучший нападающий:  Александр Савин
 Лучший блокирующий:  Томаш Вуйтович
 Лучший на подаче:  Харухико Ханава
 Лучший в защите:  Вячеслав Зайцев
 Лучший связующий:  Кацутоси Нэкода

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов (Кубок мира 1977)
 Архив волейбольных результатов (Кубок мира 1973)
 Кубок мира 1977 на сайте www.worldcup2003.jp
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Кубок мира по волейболу
1977 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 1977 года
Спорт в Японии в 1977 году